Dare-Dare peut désigner :
 Dare-Dare, un roman policier américain de Chester Himes ;
 Dare-Dare, un centre d'artistes autogéré du Québec.